Primrose (Alasca)
Primrose (Nebraska)
Archibald Primrose

Desambiguação